Skiweltmeisterschaft 2013 bezeichnet

 Alpine Skiweltmeisterschaften 2013 in Schladming (Österreich)
 Nordische Skiweltmeisterschaften 2013 im Val di Fiemme (Italien)